Le Nord lausannois est un projet de territoire intercommunal en lien avec le Projet d'agglomération Lausanne-Morges. Similaire aux secteurs de l'Est lausannois, de l'Ouest lausannois et de la Région morgienne, il s'en distingue néanmoins en raison de sa grande diversité territoriale et d'une présence marquée de l'agriculture.

Territoire institutionnel 

Le Nord lausannois regroupe 12 communes partenaires, coopérant et coordonnant leur développement par l'intermédiaire d'un schéma directeur :

 Boussens
 Bretigny-sur-Morrens
 Cheseaux-sur-Lausanne
 Cugy
 Froideville
 Jouxtens-Mézery
 Lausanne
 Le Mont-sur-Lausanne
 Morrens
 Prilly
 Romanel-sur-Lausanne
 Sullens

Il est situé en partie sur le district du Gros-de-Vaud et en partie sur le district de Lausanne

Géographie et Paysage 

La région Nord lausannoise est un territoire de transition entre la campagne urbaine et la ville qui regroupe une grande diversité d'espaces bâtis et non bâtis, parmi lesquels des zones à vocation industrielle, des quartiers résidentiels, des espaces agricoles et de grandes étendues de forêt. Elle se trouve à l'intersection de trois composantes territoriales importantes : la forêt du Jorat, les espaces agricoles du Plateau et l'agglomération lausannoise.

Résolument tourné vers la ville du point de vue de son activité économique, le Nord lausannois conserve en son sein bon nombre de paysages typiques du Gros-de-Vaud et constitue par conséquent tant une porte d'entrée vers la ville qu'une fenêtre ouverte sur la campagne.

Développement 

Composé de communes pour la plupart rurales à l'origine, le Nord lausannois s'est développé selon deux axes et deux logiques distinctes.

De la Blécherette à Cheseaux en passant par Romanel 

À l'ouest, l'arrivée en 1874 du chemin de fer reliant Lausanne à Echallens qui en 1913 deviendra le LEB, construit dans le but de désenclaver le Gros-de-Vaud, a offert une multitude d'opportunités de développement lors de la phase de croissance des années 1960.

De nombreuses entreprises ont ainsi profité des facilités de transports offertes par le LEB, du prix avantageux des terrains et de la proximité de la ville pour s'installer dans les zones industrielles de Romanel et de Cheseaux. Ce secteur est même devenu un pôle économique important avec le développement de l'entreprise Kudelski, spécialisée dans les enregistreurs portables.

Du Mont-sur-Lausanne à Cugy 

À l'est, la croissance qui a eu lieu plus ou moins à la même période est davantage le résultat de la périurbanisation. De nombreux résidents sont ainsi venus s'installer à la campagne pour profiter des conditions idéales de la région tout en restant à proximité de la ville.

Projets 

En coordination avec le Projet d'agglomération Lausanne-Morges, le Nord lausannois planifie actuellement les infrastructures nécessaires pour accueillir les 30 000 habitants et emplois supplémentaires annoncés par les statistiques cantonales pour l'horizon 2030, ce qui représente un doublement de la population actuelle.

Pour permettre de relever ce défi, le bureau du schéma directeur Nord lausannois coordonne l'ensemble des représentants politiques communaux et cantonaux ainsi qu'une équipe multi-disciplinaire de spécialistes dans le but d'établir un projet de territoire cohérent alliant qualité de vie, maîtrise du territoire, préservation de la nature et du paysage et développement économique.

Liens externes 

  Site officiel du schéma directeur Nord lausannois.

Urbanisme en Suisse